Четвёртый сезон американской прайм-тайм мыльной оперы «Месть» стартовал на канале ABC 28 сентября 2014 года. Сезон состоит из двадцати трёх эпизодов. Сезон ознаменовался изменениями в актёрском составе. Так, сериал покинули Барри Слоан и Генри Черни, чьи персонажи Эйдан Мэтис и Конрад Грейсон были убиты в конце третьего сезона. Джеймс Таппер и Карин Ванасс, сыгравшие Дэвида Кларка и Маго Лемаршаль соответственно, вошли в постоянный состав сезона. Кроме того, были введены новые персонажи, такие как Бен Хантер (Брайан Хэллисей), напарник Джека, и Луиза Эллис (Елена Сатине), дочь влиятельного семейства.

Сюжет сезона сфокусирован на откровение о Дэвиде Кларке и продолжающейся вражде между Эмили и Викторией, которая, наконец, узнаёт кто такая Эмили на самом деле и стремится совершить собственную месть.

29 апреля 2015 года АВС сообщили, что четвёртый сезон будет последним в сериале.

Сюжет 
После событий третьего сезона прошло полгода. Эмили живёт в особняке Грейсонов, Виктория находится в психиатрической клинике на лечении, отчаянно пытаясь выбраться оттуда, а Дэвид Кларк жив. В течение трёх прошедших лет Эмили трудилась над тем, чтобы сломать жизнь всем, кто был причастен к делу её отца. Наконец, расправившись с главными врагами отца — Грейсонами, Эмили узнаёт, что её отец жив. Но проблема заключается в том, что Виктория добралась до Дэвида раньше Эмили и планирует собственную месть, кормя Кларка ложью об Аманде и держа его в неведении, что Эмили Торн и есть его дочь.  Однако, месть Эмили ещё не завершена. Вскоре она обнаруживает, что человек, державший столько лет её отца в неволе, тоже всё ещё жив.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Мэделин Стоу — Виктория Грейсон
 Эмили Ванкэмп — Эмили Торн / Аманда Кларк
 Габриэль Манн — Нолан Росс
 Ник Векслер — Джек Портер
 Джошуа Боуман — Дэниэл Грейсон (11 эпизодов)
 Криста Б. Аллен — Шарлотта Кларк (8 эпизодов)
 Джеймс Таппер — Дэвид Кларк
 Карин Ванасс — Марго Лемаршаль
 Брайан Хэллисей — Бен Хантер
 Елена Сатине — Луиза Эллис-Росс

Второстепенный состав 
 Эд Куинн — Джеймс Аллен (6 эпизодов)
 Кэролайн Хеннеси — Пенелопа Эллис (5 эпизодов)
 Нестор Серрано — Эдвар Алварес (5 эпизодов)
 Гейл О'Грэйди — Стиви Грейсон (5 эпизодов)
 Кортни Форд — Кейт Тейлор (4 эпизода)
 Джош Пенс — Тони Хьюс (4 эпизода)
 Себастьян Пиготт — Лайман Эллис (4 эпизода)
 Роджер Барт — Мейсон Тредвелл (3 эпизода)
 Томми Флэнаган — Малкольм Блэк (3 эпизода)
 Джина Торрес — Натали Уотерс (3 эпизода)
 Кортни Лав — Белое Золото (3 эпизода)
 Том Амандес — Лоуренс Стэмберг (2 эпизода)
 Дэниэл Зоватто — Гидеон Лемаршаль (2 эпизода)

Приглашенные звёзды 
 Ярдли Смит — Филлис (1 эпизод)
 Ким Ричардс — Стефани (1 эпизод)
 Янси Ариас — сенатор Том Кингсли (1 эпизод)
 Эдриенн Барбо — Мэрион Харпер (1 эпизод)
 Генри Черни — Конрад Грейсон (1 эпизод; флэшбек)
 Маргарита Левиева — Аманда Кларк / Эмили Торн (флэшбек)
 Барри Слоан — Эйдан Мэтис (флэшбек)
 Эмбер Валлетта — Лидия Дэвис (флэшбек)

Производство и трансляции 
Съёмки четвёртого сезона стартовали 11 июля 2014 года и завершились 11 апреля 2015.

Показ сезона начался 28 сентября 2014 года на канале ABC. Одновременно показ сезона стартовал на канадском канале Global. В Великобритании сезон транслировался с 5 января 2015 года на канале E4. в Ирландии сезон транслировался с 6 января по 19 мая 2015 года на канале RTÉ2.

Эпизоды

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Месть
Телесезоны США 2014 года
Телесезоны США 2015 года